Dywizje piechoty noszące numer 80:

Armia Imperium Rosyjskiego:
 80 Dywizja Piechoty 1914-1918

Armia Cesarstwa Niemieckiego:
 80 Dywizja Rezerwowa (1914-1919)

Armia Stanów Zjednoczonych:
 80 Dywizja Piechoty "Błękitne Pasmo" (1917-1919 i 1942-1946) → 80 Dywizja Powietrznodesantowa (1946-1952)
 80 Dywizja Piechoty "Błękitne Pasmo" (1952-1959) → 80 Dywizja Szkolna

Armia Czerwona:
 80 Dywizja Strzelców im. Proletariatu Donbasu (do 1941, zob. Donbas)
 80 Lubańska Dywizja Strzelców (1941-1945, zob. Lubań)
 80 Humańska Dywizja Strzelców Gwardii (od 1943, eks-298 Dywizja Strzelców, zob. Humań)

Armia Brytyjska:
 80 Rezerwowa Dywizja Piechoty (II wojna światowa)
 
Siły Obronne Izraela:
 80 Dywizja Edom (od 1979, zob. Edom)